Seppälä (ou Seppala) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1987), joueur finlandais de football
Eino Seppälä (1896-1968), athlète finlandais 
Hanna-Maria Seppälä (née en 1984), nageuse finlandaise
Henkka Seppälä (né en 1980), bassiste death metal finlandais
 (né en 1953), lutteur olympique finlandais
Juha Seppälä (né en 1956), écrivain finlandais
Jussi Lappi-Seppälä (1911-1977), architecte et homme politique finlandais
Leonhard Seppala (1877-1967), musher norvégo-américain
 (1941-2020), géomorphologiste finlandais
 (né en 1978), chanteur finlandais
Tero Seppälä (né en 1996), biathlète finlandais
, compositeur et instrumentiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois